A National Basketball Association 1993–1994-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 48. szezonja volt. A győztes a Houston Rockets lett, amely a döntőben összesítésben 4–2-re nyert a New York Knicks ellen. Az alapszakasz és a döntő legértékesebb játékosa is Hakeem Olajuwon lett.

Alapszakasz

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A dőlt betűvel jelzett csapatoknak volt hazai pálya előnyük.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Hakeem Olajuwon
Az év újonca: Chris Webber
Legjobb védekező játékos: Hakeem Olajuwon
Legtöbbet fejlődött játékos: Don MacLean
Legjobb „hatodik” játékos: Dell Curry

All-Star-mérkőzés 

MVP: Scottie Pippen
Vezetőedzők: Lenny Wilkens (Kelet), George Karl (Nyugat)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba